Kroeker ist der Familienname folgender Personen:

 Allan Kroeker (* 1951), ein kanadischer Regisseur
 Immanuel Kroeker (1913–2001), ein deutscher Architekt und Hochschullehrer
 Jakob Kroeker (1872–1948), ein russlanddeutscher Theologe und Missionsdirektor